Das AEGON GB Pro-Series Loughborough 1 2013 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Loughborough. Es war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 22. bis 28. September 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in Loughborough